L'expression  peut désigner :
 , un jeu vidéo ;
 , un jeu vidéo ;
 les Rush de San Francisco (en ), un club américain de rugby à XV.
 les  (en ), un club américain de rugby à XIII.